KED peut faire référence à :
 Kendricks extrication device, une marque de collier cervical ;
 .

Code IATA des aéroports